Sant Ponç és una de les quatre entitats de població del municipi de Clariana de Cardener (Solsonès). No té cap nucli de poblament agrupat.

El poble

Demografia

Referències 

Entitats de població del Solsonès